

Patronyme

 Antoine Pervinquière (1788-1867), homme politique français ;
 Léon Pervinquière (1873-1913), géologue et paléontologue français ;
 Séverin Pervinquière (1760-1828), homme politique français.

Édifice
 L'Hôtel Pervinquière est une maison située à Fontenay-le-Comte, en France

Homonymie de patronyme